L'appellation Tangara septicolore peut désigner deux espèces d'oiseaux :
 Tangara chilensis, dont le nom CINFO est Calliste septicolore, et qui est parfois aussi appelé Tangara paradis ;
 Tangara fastuosa, dont le nom CINFO est Calliste superbe, et qui est parfois aussi appelé Tangara fastueux.

Nom d'oiseau ambigu